

Персоналии 
 Пасториус, Джако (1951—1987) — американский джазовый бас-гитарист и композитор.
 Пасториус, Франц Даниель (1651–1720) — германо-американский юрист, основатель города Джермантаун (Пенсильвания).

События 
 Операция «Пасториус» — неудавшийся план германской разведки по организации актов саботажа в США во время Второй мировой войны.